«Дневники Красной Туфельки» () — эротический американский сериал, шедший с 1992 по 1997 год.

Сюжет 

После смерти любимой жены Алекс (Бриджит Бако) Джейку (Дэвид Духовны) попадает в руки её дневник, из которого становится ясно, что у девушки был любовник, грубый и чувственный одновременно, дарящий ей совсем иные ласки. Причем она даже не знала его имени. Их связывала только страсть. Не в силах разрываться между двумя любимыми мужчинами Алекс покончила с собой…

См. также 
 Дневники Красной Туфельки (фильм)
 «Женатые пары и секс на стороне 2: К счастью или к несчастью»

Ссылки 
 
 Premium Cable Channels Find A Niche In Nudity
 Red Shoes Diaries Review
 Red Shoe Diaries: Female-driven success — Showtime’s hit soft-core show proves that when it comes to women, sex sells
 ZALMAN KING : His Erotic 'Shoe' Fits

Телесериалы-антологии США
Программы телеканала Showtime
Эротические телесериалы
Телесериалы США, запущенные в 1992 году
Телесериалы США, завершённые в 1997 году